Polhora ist der Teilname dreier Orte in der Slowakei:
 Nová Polhora, Okres Košice-okolie, Košický kraj
 Oravská Polhora, Okres Tvrdošín, Žilinský kraj
 Pohronská Polhora, Okres Brezno, Banskobystrický kraj

Für die letzten zwei Orte lautete der offizielle Name bis 1948 „Polhora“.